Desa Sukodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 110,17), 
 Desa Sukodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,10), 
 Desa Sukodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,55), 
 Desa Sukodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 112,33), 
 Desa Sukodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 113,51), 
 Desa Sukodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,37, long 112,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar